Пашковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Еврейская автономная область 
 Пашковское сельское поселение — входит в Облученский район

Кемеровская область 
 Пашковское сельское поселение — входит в Яшкинский район

Курганская область 
 Пашковское сельское поселение — входит в Петуховский район

Липецкая область 
 Пашковское сельское поселение — входит в Усманский район